Asgard
 Asgard (arquéia)
 Asgard (cratera)
 Asgard (EP de White Skull)
 Asgard (Marvel Comics)
 Asgard (Saint Seiya)

Desambiguação